Lav V. (papa), rimski papa
Lav V. Armenac, bizantski car